«Stairway to Heaven» () — песня британской рок-группы Led Zeppelin, выпущенная на альбоме Led Zeppelin IV. Композиция также вошла в концертный альбом The Song Remains the Same. Авторы песни — гитарист группы Джимми Пейдж и вокалист Роберт Плант. Эта песня стала одной из самых знаменитых композиций Led Zeppelin и рок-музыки вообще, а также самой часто проигрываемой композицией на FM-радиостанциях Америки. Между тем, она даже не была выпущена как сингл, а рекламное EP-издание для радиостанций вышло только в 1972 году. Как сингл песня вышла лишь в 2007 году и заняла в хит-параде Британии 37-е место.

В песне можно выделить три отличные друг от друга части: акустическое мягкое вступление в стиле традиционных (даже средневековых) бардов, основная часть с более привычной, но всё ещё мягкой фактурой роковой баллады и заключительная "тяжёлая" часть, включающая гитарное соло.

История создания 
Песня «Stairway to Heaven» появилась в 1970 году, когда Джимми Пэйдж и Роберт Плант проводили время в валлийском коттедже Bron-Yr-Aur, отдыхая после завершения пятого американского концертного тура Led Zeppelin. Как вспоминал Пэйдж, инструментальная часть писалась им на протяжении долгого времени; вокальная — возникла однажды вечером в Bron-Yr-Aur. Пэйдж повсюду носил с собой кассетный магнитофон, и композиция родилась у него из нескольких разрозненных фрагментов, записанных на плёнку.

Запись 
Запись «Stairway to Heaven» началась в декабре 1970 года в Basing Street Studios, новой лондонской студии Island. Завершена она была уже после того, как Роберт Плант написал текст песни в ходе сессии, продолжившейся в 1971 году в Хэмпшире. После этого Пэйдж вернулся в Island Studios и записал гитарное соло: «Я [всегда] старался добавлять соло в самом конце, потому что хотел, чтобы оно полностью соответствовало содержанию текста. Обычно я сначала разминался, разминался, а потом говорил: „Включайте красную лампочку“. На эти соло не нужно было тратить много часов; я понимал, получается у меня или нет. Я никогда не творил их ноту за нотой. Соло всегда были… как если бы я сделал глубокий вдох и начинал мчаться вперёд. Соло в Stairway из той же категории».

Текст песни 
Роберт Плант так говорил об «автоматическом» характере сочинения текста песни:

Мы c Пейджем сидели перед камином в Хедли-Грейндж. Пейдж придумал аккорды и наигрывал их мне. У меня под рукой лежали бумага и карандаш, и я отчего-то был в очень плохом настроении. Затем внезапно моя рука начала записывать слова: «Живёт одна дама, которая уверена, что золото — всё, что блестит, и она покупает лестницу в небо». Я продолжал сидеть, уставившись на эти слова, а затем буквально подскочил на месте от изумления.

Как утверждал Дэвис, Плант «часто замечал, что может почувствовать, как его пером двигает какая-то высшая сила».

По мнению Пейджа, «в песне кристаллизована самая суть группы. В ней есть всё, и всё самое лучшее нас как коллектива, как творческой единицы… …Не знаю, смогу ли я создать ещё что-то подобное. Мне нужно будет ещё тяжело потрудиться, прежде чем я приближусь к такой выразительности, такому блеску».

Слухи о сатанинском послании 
Упорно ходят слухи о «сатанинском послании», якобы скрытом в «Stairway…» (несмотря на то, что все участники Led Zeppelin это отрицают); в подтверждение этой теории её сторонники обычно приводят тот факт, что Джимми Пейдж активно интересовался работами Алистера Кроули и даже купил дом, в котором некогда располагалась «сатанистская» (кроулианская) секта. Судя по всему, впервые это утверждение появилось в телепрограмме, транслировавшейся на некоммерческом христианском телеканале Trinity Broadcasting Network в 1982 году: в ней приводились примеры «скрытых сообщений», якобы зашифрованных в популярных рок-песнях, среди которых упоминалась и «Stairway to Heaven». Утверждалось, будто при обратной прокрутке плёнки с записью песни в ней можно расслышать слова: «Oh here’s to my sweet Satan // The one whose little path would make me sad, whose power is Satan» («О, это для моего милого Сатаны // Того, чей малый путь сделает меня печальным, того, кому принадлежит власть — Сатана…») и т. д. Некий Уильям Яррол, самопровозглашённый «исследователь-нейролог», объявил, что человеческое подсознание способно воспринимать подобные послания — несмотря на то, что на слух они не воспринимаются.

В ходе слушаний, проводившихся в 1980-х годах организацией PMRC (Parents Music Resource Center), созданной Типпер Гор, всплыли на поверхность и давние обвинения в адрес «Stairway to Heaven», текст которой якобы содержит изнаночные сатанинские послания (так называемые «backwards masking») — в куплете, начинающемся со слов: If there’s a bustle in your hedgerow… К однозначному выводу инициаторы дискуссии так и не пришли. 
В связи с шумом, поднявшимся на этой почве, член совета штата Калифорния () Фил Уаймен предложил ввести закон, обязывающий музыкальные лейблы предупреждать о возможном присутствии «скрытых сообщений» в той или иной записи.

В то же время, существует теория, что эти слухи запустили производители проигрывателей виниловых пластинок. Согласно этой теории, подростки должны были пытаться услышать данное проклятие, прокручивая пластинку в обратную сторону, тем самым приводя проигрыватели в негодность.

Роберт Плант прокомментировал это так: «Меня всё это очень расстраивает, ведь „Stairway…“ была написана с самыми добрыми чувствами, и, в конце концов, не в моих это правилах — разворачивать плёнки задом наперёд, вставлять туда какие-то скрытые послания… Впервые я услышал об этом ранним утром в новостной программе. Я был просто опустошён, ходил туда-сюда и просто не в силах был этому поверить — неужели люди и правда воспринимают всерьёз подобные измышления?..»

Награды 

(*) Ненумерованный список.

Наследие 
Stairway to Heaven считается одной из лучших песен Led Zeppelin (наряду с Whole Lotta Love и Kashmir), и одной из величайших рок-песен всех времён. И даже огромная по тем временам длительность (8 минут и 2 секунды) не помешала песне стать культовой. Соло Джимми до сих пор считается одним из лучших в роке, да и одним из лучших гитарных соло вообще. По версии журнала Guitar World, соло из Stairway to Heaven занимает 1-ое место в 100 лучших гитарных соло всех времён.

Участники записи 
 Роберт Плант — ведущий вокал, тамбурин
 Джимми Пейдж — акустические и электрические гитары, электрическая 12-струнная гитара
 Джон Пол Джонс — блокфлейты, электрическое пианино Hohner, бас-гитара
 Джон Бонэм — ударная установка

Кавер-версии 

На «Stairway to Heaven» записано множество кавер-версий.
 Gregorian исполнили «Stairway to Heaven» в стиле песнопений григорианских монахов.
 Проект The Australian Doors Show на одном из концертных выступлений исполнили «Stairway to Heaven» в стилистике, напоминающей оригинальную «When the Music’s Over» The Doors.
 Кавер-версия в исполнении группы Far Corporation (продюсер Франк Фариан) достигла 8 строчки в британском сингл-чарте и оставалась в топ-100 в течение 11 недель.
 Долли Партон с 2002 исполняла на концертах интересную версию «Stairway to Heaven» с легким кантри-окрасом.
 Фрэнк Заппа исполнил кавер-версию «Stairway to Heaven».
 Вступительные аккорды звучат в композиции 1976 года «До тебя два шага» ВИА «Поющие гитары».

Примечания

Ссылки 
Переводы песни
 Перевод Ильи Кормильцева

Песни Led Zeppelin
Песни 1971 года
Песни на английском языке